ChristenUnie (CU), een Nederlandse politieke partij
 Cuba, een staat met ISO-landcode  CU
 .cu, het internet topleveldomein van Cuba
 Koper (element), een metaal met Cu als chemisch symbool
 Cumulus, stapelwolk, Cu op weerkaarten
 Colitis ulcerosa, een ontstekingsziekte van de dikke darm
 Syrrhoites cu (S. cu), een vlokreeftensoort 
 cu, commando call in Unix
 CU (AGN) morsecode voor SEE YOU (AGAIN) Tot ziens weer